Syrpuć (ur. ok. 1340, zm. ok. 1400) – półlegendarny możnowładca wielkolitewski, uważany za księcia na Kiernowie.

Życiorys 
Syrpuć był osobą, która nie została wymieniona w żadnych znanych, pisemnych źródłach historycznych, co mogłoby wskazywać, że jego istnienie jest jedynie legendą.

Jednakże, ważną informacją dotyczącą Syrpucia jest pewna miejscowość, która wprawdzie już nie istnieje, ale udało się stwierdzić jej lokalizacje na podstawie dokumentów z 1385 roku, dotyczących jednej z rejz krzyżackich. Wyprawa krzyżacka wiodła przez Kiernów, w stronę Wiłkomierza. Tam, nad rzeką Świętą, w odległości dwóch mil od Helwan, a jednej od Wiłkomierza, leżała niegdyś wieś Syrpuciszki (niem. Sirputtendorf). Nazwa tej miejscowości, położonej na terytorium kiernowskim, wzbudziła wśród historyków szczególne zainteresowanie. Po pierwsze ze względu na występowanie w niej imienia jej właściciela – Syrpucia, a po drugie dlatego, że Kiernów i leżące wokół niego terytorium, było prastarym grodem książęcym, stanowiącym aż do 1392 roku siedzibę osobnego księcia kiernowskiego. Stąd też przypuszczenia o książęcym pochodzeniu Syrpucia.

Połączenie Syrpucia z Ościkowiczami oznacza również powiązanie go z Sudymontowiczami i Radziwiłłami, którzy mają potwierdzone wspólne pokrewieństwo.

Życie prywatne 
Syrpuć urodził się około 1340 roku jako syn Wirszyłły. Z nieznaną z imienia żoną miał dwóch synów, Ościka i Dorgiego. Zmarł około roku 1400.

Był wnukiem Lizdejki i prawnukiem Narymunta lub Syrpucia.

Genealogia 
Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władysława Semkowicza w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie.

Oprócz zawartych w drzewie genealogicznym rodzin wielkolitewskich, Wojciech Kojałowicz wymienia w swych pracach szereg innych rodzin, łącząc je z rodem Krystyna Ościka (tj. Skop, Możejko, Sirewicz, Narbut, Piećko, Sokół, Wojna i in.), jednakże źródła współczesne nie dają żadnego oparcia do genealogicznego powiązania z nim tych rodzin.

Zobacz też 
 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Przypisy

Bibliografia 
 

!
!
!
Urodzeni w XIV wieku
Nieznana data śmierci